Tsouknídha kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Tsouknída, ort, Epirus, Nomós Prevézis, 
 Kothópoulo, bergstopp, Epirus, Nomós Ártas, 

Robotskapade Greklandförgreningar